

Les Genucii Augurini sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Genucii. Ils sont essentiellement actifs au cours du 

Il est possible que cette branche de la gens Genucia soit en fait plébéienne, mais Titus Genucius Augurinus est membre du premier collège des décemvirs, exclusivement composé de patriciens selon Denys d'Halicarnasse.

Origine du cognomen Augurinus 
Le terme Augurinus est très proche du mot « augure » et il se peut que les premiers membres de cette branche de la famille aient exercé cette fonction religieuse. Ce cognomen aurait en fait été décerné rétroactivement aux membres de cette branche des Genucii après le vote de la lex Ogulnia en 300 av. J.-C.

Membres 
 Titus Genucius Augurinus, décemvir en 451 av. J.-C.
 Marcus Genucius Augurinus, frère du précédent, consul en 445 av. J.-C.
 Cnaeus Genucius Augurinus, peut-être petit-fils du précédent et plébéien, tribun consulaire en 399 et 396 av. J.-C.

Notes et références

Bibliographie